Příjmení Sherwood nosí více významných osobností:

 Adrian Sherwood (* 1958) – anglický hudební producent, hudebník a hudební skladatel
 Alfred Sherwood Romer (1894–1973) – americký vertebrátní paleontolog a biolog
 Billy Sherwood (* 1965) – americký hudebník
 Dominic Sherwood (* 1990) – anglický herec, model a muzikant
 Jim Sherwood (1942–2011) – americký saxofonista, zpěvák a hráč na tamburínu
 Robert E. Sherwood (1896–1955) – americký dramatik, scenárista a vydavatel
 Rosetta Sherwood Hall (1865–1951) – americko-kanadská lékařka a misionářka

Externí odkazy